Айрондейл:

Айрондейл — місто, штат Алабама
 Айрондейл — місто, штат Міссурі
 Айрондейл — селище, штат Огайо
 Айрондейл — переписна місцевість, штат Джорджія

 Айрондейл — статистично обумовлена місцевість в штаті Вашингтон
 Айрондейл — тауншип в штаті Міннесота